Pojem Jankovice je nejednoznačný a může mít následující významy:

Jméno obce
 Jankovice (okres Uherské Hradiště) – obec v okrese Uherské Hradiště
 Jankovice (okres Pardubice) – obec v okrese Pardubice
 Jankovice (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž

nebo jméno části obce
 Jankovice (Teplá) – část města Teplá v okrese Cheb
Jankovice (Letohrad) – část města Letohrad v okrese Ústí nad Orlicí

nebo jméno železniční stanice

 Jankovice (železniční zastávka) – železniční zastávka v obci Jankovice v okrese Kroměříž

Externí odkazy